Desa Bandaran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bandaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 112,97), Jawa Timur, 
 Desa Bandaran (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 113,40), Jawa Timur, 
 Desa Bandaran (administrativ by i Indonesien, lat -8,01, long 113,20), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar